Trappenjagd steht für:
 die Jagd auf Trappen
 Unternehmen Trappenjagd, deutsche Militäroperation im Zweiten Weltkrieg